Список глав правительства Боснии и Герцеговины включает руководителей правительств Боснии и Герцеговины, в том числе территориальные правительства 1918—1919 годов() и 1919—1923 годов(), а также правительства, созданные национальными общинами в период межэтнического конфликта в 1991—1996 годах(), и правительства составляющих современное государство энтитетов(), независимо от исторического наименования должности руководителя правительства и степени независимости государства в этот период.

В настоящее время Совет министров Боснии и Герцеговины (, ) является правительством Боснии и Герцеговины, состоящей из Федерации Боснии и Герцеговины и Республики Сербской (двух энтитетов), а также находящегося под международным надзором округа Брчко. Согласно конституции, принятой в виде приложения к Дейтонским соглашениям, Совет министров возглавляет председатель (, ), который назначается Президиумом Боснии и Герцеговины. Его назначение подлежит одобрению Палатой представителей Парламентской скупщины Боснии и Герцеговины, после чего председатель назначает других министров Совета.

Использованная в первом столбце таблиц нумерация является условной (с применением дополнительных буквенных индексов в таблицах, посвящённых правительствам национальных хорватских, сербских и бошнякских государственных образований периода межэтнического конфликта и современных энтитетов); также условным является использование в первом столбце цветовой заливки, служащей для упрощения восприятия принадлежности лиц к различным политическим силам без необходимости обращения к столбцу, отражающему партийную принадлежность. Наряду с партийной принадлежностью, в столбце «Партия» также отражён внепартийный (независимый) статус персоналий. В столбце «Выборы» отражены состоявшиеся выборные процедуры; в случае, если глава правительства получил полномочия без таковых, столбец не заполняется. Для удобства список разделён на принятые в историографии периоды истории страны. Приведённые в преамбулах к каждому из разделов описания этих периодов призваны пояснить особенности политической жизни. До признания отдельных языковых норм хорватского, сербского и боснийского языков имена персон приведены на сербохорватском языке, затем — на этих языках (на всех, либо на отдельных, в соответствии с титульными нациями государственных образований), на гаевице или вуковице по преимущественному использованию этих алфавитов в языках.

Народное правительство Боснии и Герцеговины (1918—1919) 

Государство Словенцев, Хорватов и Сербов (, ) объединило в ходе распада Австро-Венгрии входившие в состав империи южно-славянские земли (Королевство Хорватия и Славония, Королевство Далмация, Босния и Герцеговина, Крайна). Было провозглашено  года Народным вече словенцев, хорватов и сербов (, ), представительным органом южно-славянских народов Австро-Венгрии, образованным  года в Загребе и сыгравшим важнейшую роль в образовании независимого южно-славянского государства.  года Вече отклонило манифест императора Карла I (предлагавший федерализацию империи), и объявило, что является единственным органом, отвечающим за политику национального государства южных славян.  года было сформировано  (), в котором приняли участие представители сербов, хорватов и босняков.  года Народное вече словенцев, хорватов и сербов, по предложению Главного комитета Народного веча Боснии и Герцеговины, назначило Народное правительство Боснии и Герцеговины (), в которое вошли 10 членов (президент и 5 министров были сербами, 3 — хорватами и 1 — босняком), продолжавшее функционировать до формирования  года провинциального правительства Боснии и Герцеговины в составе созданного  года Королевства Сербов, Хорватов и Словенцев (провозглашено  года, с 1929 года — Королевство Югославия). Его президентом () стал Атанасие Шола.

Провинция Босния и Герцеговина в Королевстве Сербов, Хорватов и Словенцев (1919—1922) 

Провозглашённое  года Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев (с 1929 года — Королевство Югославия) территориально было разделено на соответствовавшие историческим областям  (), включая  () с центром в Сараево.

В отличие от территорий, входивших ранее в Королевство Сербия, она управлялась провинциальным правительством (), в которое  года было преобразовано Народное правительство во главе с Атанасие Шолой, и которое имело обширные полномочия по внутренним вопросам.

 года было создано возглавляемое королевским наместником провинциальное управление (), однако правительство провинции, которое одновременно с этим возглавил Милан Сршкич продолжило работу, постепенно утрачивая свои полномочия.  года провинциальное управление было расформировано.

Правительство ЗАВНОБиГ (1943—1945) 
Земельное антифашистское вече народного освобождения Боснии и Герцеговины (), сокращённо ЗАВНОБиГ, первое пленарное заседание которого состоялось  года в Мрконич-Граде, провозгласило себя верховным, законодательным, представительским и исполнительным органом государственной власти Боснии и Герцеговины. В конце заседания был избран Президиум ЗАВНОБиГ с функциями правительства, под председательством Воислава Кецмановича.

В составе Демократической Федеративной Югославии (1945) 
 года в боснийском городе Яйце на  Антифашистского вече народного освобождения Югославии (АВНОЮ) было принято решение о строительстве после окончания Второй мировой войны демократического федеративного государства югославских народов под руководством Коммунистической партии Югославии. Были заложены основы федеративного устройства страны из 6 частей (Сербия, Хорватия, Босния и Герцеговина, Словения, Македония и Черногория).

 года в Белграде было сформировано получившее международное признание временное правительство Демократической Федеративной Югославии во главе с Иосипом Броз Тито, в которое вошли и министры по делам каждого из составивших федерацию федеральных государств. Вскоре были сформированы правительства каждого из федеральных государств (9 апреля — Сербии, 14 апреля — Хорватии, 16 апреля — Македонии, 17 апреля — Черногории, 27 апреля — Боснии и Герцеговины, и 5 мая — Словении). На третьем заседании Земельного антифашистского вече народного освобождения Боснии и Герцеговины (ЗАВНОБиГ)  года в Сараево ЗАВНОБиГ было преобразовано в Народную скупщину (парламент) Боснии и Герцеговины.

 года Учредительная скупщина Югославии окончательно ликвидировала монархию и провозгласила Федеративную Народную Республику Югославия, с преобразованием федеральных государств в народные республики, в числе которых была и Народная Республика Босния и Герцеговина. Официально это название было принято  года.

В составе ФНРЮ (1945—1963) 
После провозглашения  года Учредительной скупщиной Федеративной Народной Республики Югославия входившие в состав Демократической Федеративной Югославии государства были преобразованы в народные республики, в числе которых была и Народная Республика Босния и Герцеговина (). Официально это название было принято  года.

До марта 1953 года главой правительства народной республики был президент правительства (), позже правительство получило название Исполнительное вече Народной скупщины Народной Республики Боснии и Герцеговины (), а его руководитель — президент Исполнительного веча  (). В 1961 году мусульманам (ныне босняки) был предоставлен статус нации (наравне с сербами и хорватами).

В составе СФРЮ (1963—1992) 

Вступившая в силу  года новая конституция Югославии провозгласила страну социалистическим государством, в соответствии с чем её название было изменено на Социалистическая Федеративная Республика Югославия, а входившие в её состав республики получили название социалистических, включая Социалистическую Республику Босния и Герцеговина (). По новой республиканской Конституции, правительство получило название Исполнительное вече Скупщины Социалистической Республики Боснии и Герцеговины (), название должности его руководителя было сохранено — президент Исполнительного веча ().

 года в Боснии и Герцеговине состоялись первые многопартийные . Глава сформированного по их итогам правительства стал именоваться президент Правительства ().

 года мусульманские и хорватские депутаты Народной скупщины простым большинством голосов приняли «Меморандум о суверенитете Боснии и Герцеговины» (при необходимости квалифицированного, в 2/3 голосов, большинства по конституционным вопросам). В последующем это привело к провозглашению сербского и хорватского государственных образований, и межэтнической войне в Боснии и Герцеговине. Непосредственным последствием стало проведение 29 февраля и 1 марта 1992 года прошедшего без участия сербов , принёсшего победу сторонникам независимости республики, после чего  года была провозглашена независимость Республики Босния и Герцеговина (), признанная  года Европейским экономическим сообществом и США.

Распад Боснии и Герцеговины (1991—1996) 

 года мусульманские и хорватские депутаты Народной скупщины простым большинством голосов приняли «Меморандум о суверенитете Боснии и Герцеговины» (при необходимости квалифицированного, в 2/3 голосов, большинства по конституционным вопросам). В ответ сербские депутаты объявили о бойкоте парламента, а  года была созвана Скупщина сербского народа в Боснии и Герцеговине (), принявшая решение, «что сербский народ остаётся в совместном государстве Югославии с Сербией, Черногорией, Краиной, Славонией, Бараньей и Западным Сремом», подтверждённое проведённым  года в сербских общинах референдумом.  года была провозглашена Республика Сербского Народа Боснии и Герцеговины (),  года объявившая о независимости («от Боснии и Герцеговины, но не от Югославии»), а  года переименованная в Республику Сербскую (). 29 февраля и 1 марта 1992 года боснийский парламент , принёсший победу сторонникам независимости, после чего  года была провозглашена независимость Республики Босния и Герцеговина (), признанная  года Европейским экономическим сообществом и США.

 года партия Хорватское демократическое содружество Боснии и Герцеговины провозгласила Хорватское содружество Герцег-Босна () как отдельную «политическую, культурную, экономическую и территориальную целостность».  года был создан Хорватский совет обороны (), исполнительный и военный орган Содружества, а  года — провозглашена Хорватская Республика Герцег-Босна ().

Распад Боснии и Герцеговины стал причиной межэтнического конфликта первоначально с участием преимущественно мусульманской Армии Республики Босния и Герцеговина, Хорватского совета обороны и Вооружённых сил Республики Сербской, но вскоре вовлёкшего в себя соседние Сербию и Хорватию, а затем и международные силы.

 года в соответствии с Вашингтонским соглашением была образована Федерация Боснии и Герцеговины, объединившая территории, удерживаемые хорватскими и боснийскими военными формированиями. Подписанные  года в Париже Дейтонские соглашения остановили войну и стали началом интеграции Республики Сербской в Боснию и Герцеговину.

Республика Босния и Герцеговина (1992—1996) 

29 февраля и 1 марта 1992 года боснийский парламент , принёсший победу сторонникам независимости, после чего  года была провозглашена независимость Республики Боснии и Герцеговины (), признанная  года Европейским экономическим сообществом и США. На протяжении последовавшей вскоре войны в Боснии и Герцеговине республика оставалась единственной обладавшей международным признанием, а её правительство во главе с президентом правительства (), являлось единственно легитимным на международной арене.

 года Республика Босния и Герцеговина трансформировалась в состоящую из двух энтитетов квази-федеративную Боснию и Герцеговину.

Сербская государственность в Боснии и Герцеговине (1991—1996) 

После того, как  года мусульманские и хорватские депутаты Народной скупщины приняли «Меморандум о суверенитете Боснии и Герцеговины», сербские депутаты объявили о бойкоте парламента, а  года была созвана Скупщина сербского народа в Боснии и Герцеговине (), принявшая решение, «что сербский народ остаётся в совместном государстве Югославии с Сербией, Черногорией, Краиной, Славонией, Бараньей и Западным Сремом».  года это решение было подтверждено проведённым в сербских общинах референдумом сербского народа в Боснии и Герцеговине.  года в формирующейся сербской государственности был образован Совет министров во главе с его президентом ().

 года Конституционный суд Боснии и Герцеговины постановил не соответствующим конституции использование герба Республики Сербской, представлявшего собой красный щит с золотой королевской короной над серебряным двуглавым орлом с сербским крестом на груди.

Республика Сербского Народа Боснии и Герцеговины (1992) 
 года была провозглашена Республика Сербского Народа Боснии и Герцеговины (),  года объявившая о независимости («от Боснии и Герцеговины, но не от Югославии»). После принятия  года конституции республики,  года было образовано правительство во главе с его президентом (). До этого продолжал работу созданный боснийскими сербами Совет министров во главе с .  года республика была переименована в Республику Сербскую.

Республика Сербская (1992—1996) 
 года Республика Сербского Народа Боснии и Герцеговины была переименована в Республику Сербскую ().  года Республика Сербская была интегрирована как энтитет в квази-федеративную Боснию и Герцеговину.

Хорватская государственность в Боснии и Герцеговине (1991—1996) 

Созданное в 1991 году Хорватское содружество Герцег-Босна, трансформированное в 1993 году в Хорватскую Республику Герцег-Босна, в программных документах или законодательных актах не ставило целью разделение Боснии и Герцеговины, в целом выступая за формирование федерации трёх республик по одной на каждый государствообразующий народ (сербов, хорватов и боснийцев).

Хорватское содружество Герцег-Босна (1991—1993) 
 года партия Хорватское демократическое содружество Боснии и Герцеговины провозгласила Хорватское содружество Герцег-Босна () как отдельную «политическую, культурную, экономическую и территориальную целостность».  года, на следующий день после провозглашения независимости Республики Сербского Народа Боснии и Герцеговины, был создан Хорватский совет обороны (), исполнительный и военный орган Содружества.  года Содружество было трансформировано в Хорватскую Республику Герцег-Босна, при этом до формирования её правительства  года свои полномочия сохранял Совет обороны.

Хорватская Республика Герцег-Босна (1993—1996) 
 года провозглашена Хорватская Республика Герцег-Босна ().  года было сформировано её  президентом которого () стал возглавлявший Хорватский совет обороны Ядранко Прлич.

 года было подписано Вашингтонское соглашение о прекращении огня между Герцег-Босной и Республикой Босния и Герцеговина, по которому на контролируемых сторонами территориях создавалась Федерация Боснии и Герцеговины, состоящая из 10 кантонов, организованных так, чтобы предотвратить преимущество какой-либо этнической группы. Полностью полномочия  были переданы Федерации  года, а  года республика была формально расформирована.

Западная Босния (1993—1995) 

Автономная область Западная Босния () была провозглашена  года в объявленном её столицей городе Велика-Кладуша мусульманами, выступающими за сохранение Югославии и против правительства Алии Изетбеговича. Было создано правительство автономии, которое возглавил беспартийный хорват Златко Юшич. 

 года её территория была занята Армией Республики Босния и Герцеговина, однако позже освобождена, что позволило  года повторно провозгласить автономию области, а  года создать независимую Республику Западная Босния (), но без возобновления работы правительства. Вскоре,  года, в ходе операции «Буря», проведённой совместно армиями Боснии и Герцеговины и Хорватии, Западная Босния была ликвидирована, как и союзная ей Сербская Краина.

Федерация Боснии и Герцеговины (1994—1996) 

 года было подписано Вашингтонское соглашение о прекращении огня между Хорватской республикой Герцег-Босна и Республикой Босния и Герцеговина, по которому на контролируемой сторонами территории создавалась Федерация Боснии и Герцеговины (, ), состоящая из 10 кантонов, организованных так, чтобы предотвратить преимущество какой-либо этнической группы.

 года Учредительной скупщиной Федерации была утверждена её , а  года — избраны президент и  Федерации, а полномочия первого правительства Федерации приняло на себя правительство Республики Босния и Герцеговина во главе (, ) с Харисом Силайджичем. Полноценное федеральное правительство было впервые сформировано только  года. Полномочия  были окончательно переданы Федерации  года, а сама Герцег-Босна формально расформирована  года. При этом государственные органы второго участника соглашения, Республики Боснии и Герцеговины, до  года сохраняли за собой международное признание для представления Боснии и Герцеговины в границах, существовавших до распада Югославии.

 года Федерация Боснии и Герцеговины была интегрирована как энтитет в квази-федеративную Боснию и Герцеговину.  года Конституционный суд Боснии и Герцеговины постановил не соответствующим конституции использование герба Федерации Боснии и Герцеговины, верхняя часть которого включала геральдические эмблемы боснийских мусульман (жёлтая лилия на зелёном щите) и боснийских хорватов (красно-белая «шаховница»), нижняя часть — круг из звёзд, символизирующих 10 кантонов федерации.

Босния и Герцеговина (с 1996) 

Современная Босния и Герцеговина (, ) является результатом Дейтонских соглашений (согласованных  года на военной базе США в Дейтоне, штат Огайо, и подписанных  года в Париже президентами Боснии и Герцеговины Алиёй Изетбеговичем, Сербии Слободаном Милошевичем и Хорватии Франьо Туджманом), завершивших межэтническую войну, и является правопреемником Республики Босния и Герцеговина, правительство которой, возглавляемое , продолжало действовать в ней до формирования  года кабинета, руководимого со-председателями Харисом Силайджичем и .

Согласно конституции, принятой в виде приложения к Дейтонским соглашениям, страна состоит из Федерации Боснии и Герцеговины и Республики Сербской (двух энтитетов), а также находящегося под международным надзором округа Брчко.

Со-председатели Совета министров Боснии и Герцеговины (1997—2000) 
До  года Совет министров Боснии и Герцеговины (, ) возглавляли два со-председателя (, ) представлявшие оба энтитета (Федерацию Боснии и Герцеговины и Республику Сербскую).

Председатели Совета министров Боснии и Герцеговины (с 2000) 
С  года Совет министров Боснии и Герцеговины (, ) возглавляет председатель (, ), который назначается Президиумом Боснии и Герцеговины. Его назначение подлежит одобрению Палатой представителей, после чего председатель назначает других министров Совета.

Энтитеты в составе Боснии и Герцеговины 
 года Республика Сербская (, ), провозглашённая  года, и Федерация Боснии и Герцеговины (, ), оформившаяся  года, были интегрированы как энтитеты в квази-федеративную Боснию и Герцеговину.

Республика Сербская (с 1996) 
По принятой  года конституции республики Правительство Республики Сербской возглавляет его председатель (). Состав правительства образует Народная скупщина с учётом национальных квот: министрами должны быть 8 сербов, 5 босняков и 3 хорвата. Глава правительства и два его заместителя должны представлять все три конституционных народа республики.

Федерация Боснии и Герцеговины (с 1996) 
Правительство Федерации Боснии и Герцеговины возглавляет председатель правительства (или премьер, , , ). Правительственные учреждения работают в Сараево (основные) и Мостаре. Состав правительства из главы и 16 министров формирует Президент Федерации Боснии и Герцеговины с одобрения двух (до 2003 года одного)  с учётом национальных квот: министрами должны быть 8 босняков, 5 хорватов и 3 серба. Из числа министров назначаются два заместителя председателя правительства, вместе с главой представляющие три конституционных народа федерации. Состав правительства подлежит утверждению .

См. также 
 Главы Боснии и Герцеговины
 Президиум Боснии и Герцеговины
 Верховный представитель по Боснии и Герцеговине
 Правительство Республики Сербской
 Правительство Федерации Боснии и Герцеговины
 Список глав правительства Югославии

Примечания 
Комментарии

Источники

Литература 

 
 ,

Ссылки 

 Список руководителей Боснии и Герцеговины (архивная копия 2020-08-21)

Правительство Боснии и Герцеговины
Босния